Off the Wall (album), een album van Michael Jackson
 Off the Wall (nummer), een single van datzelfde album
 Off the Wall (film), een Amerikaanse film uit 1983